La rabiache est un textile fait de fibres végétales extraites du pin sylvestre. Elle servait en Provence pour fourrer les matelas jusqu’au .

Notes et références 

Fibre textile